Перепе́чино — название населённых пунктов в России:

 Перепечино — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Перепечино — деревня в городском округе Солнечногорск Московской области.
 Перепечино — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Перепечино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Перепечино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Перепечино Большое — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Новое Перепечино — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Старое Перепечино — деревня в Петушинском районе Владимирской области.